Нижче наведено список  спадкових хвороб, також тип мутації, що можуть бути пов’язані з хромосомами.

Найбільш часті порушення 

 P – точкова мутація.
 D – делеція одного або кількох генів;
 C – наявність зайвої хромосоми або її відсутність (див. хромосомні аномалії);
 Т – розлади, що викликані повтореннями тринуклеотидів: ген витягнутий у довжину.

Повний список спадкових хвороб

Примітки

Література 
 Specific Genetic Disorders . National Human Genome Research Institute (NHGRI). genome.gov. Процитовано 15 November 2017.
 Congenital and Genetic Diseases             | Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) – an NCATS Program . rarediseases.info.nih.gov (en). NIH.gov. Процитовано 15 November 2017.
Генетичні захворювання
Медичні списки